Мати Шрі-Ланка (, )  — державний гімн Шрі-Ланки.

Написаний сингальскою мовою поетом, композитором та художником Анандою Самаракуном в 1940, а 22 листопада 1951 затверджено національним комітетом як національний гімн. Ще в 1950 відомим поетом Пандітаром Наллатамбі був виконаний переклад тексту гімну тамільською.

Текст гімну сингальською 
ශ්‍රී ලංකා මාතා
අප ශ්‍රී....... ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා
සුන්‍දර  සිරිබරිනී සුරැඳි අති සෝබමාන ලංකා
ධාන්‍ය ධනය නෙක මල් පලතුරු පිරි ජය භුමිය රම්‍යා
අප හට සැප සිරි සෙත සදනා ජීවනයේ මාතා
පිළිගනු මැන අප භක්‍තී පූජා
නමෝ නමෝ මාතා

අප ශ්‍රී ...... ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

ඔබ වේ අප විද්‍යා
ඔබ මය අප සත්‍යා
ඔබ වේ අප ශක්‍ති
අප හද තුළ භක්‍තී
ඔබ අප ආලෝකේ
අපගේ අනුප්‍රාණේ
ඔබ අප ජීවන වේ
අප මුක්‍තිය ඔබ වේ

නව ජීවන දෙමිනේ නිතින අප පුබුදු කරන් මාතා
ඥාන වීර්‍ය වඩවමින රැගෙන යනු මැන ජය භූමී කරා
එක මවකගෙ දරු කැල බැවිනා
යමු යමු වී නොපමා
ප්‍රේම වඩා සැම හේද දුරැර දා නමෝ නමෝ මාතා
අප ශ්‍රී........ ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

Транслітерація сингальської версії гімну 
Sri Lanka Matha, apa Sri Lanka, 
Namo Namo Namo Namo Matha. 
Sundara siri barini, 
Surendi athi Sobamana Lanka 
Dhanya dhanaya neka mal pala thuru piri, Jaya bhoomiya ramya. 
Apa hata sapa siri setha sadana, jeevanaye Matha! 
Piliganu mena apa bhakti pooja, 
Namo Namo Matha. 
Apa Sri Lanka, 
Namo Namo Namo Namo Matha, 
apa Sri Lanka, Namo Namo Namo Namo Matha. 
Obave apa vidya, Obamaya apa sathya
Obave apa shakti, Apa hada thula bhakti
Oba apa aloke, Aapage anuprane
oba apa jeevana ve, Apa muktiya obave
Nava jeevana demine
Nnithina apa Pubudu karan matha
Gnana veerya vadavamina ragena yanu
mena jaya bhoomi kara
Eka mavekuge daru kala bavina
yamu yamu wee nopama
Prema vada sama bheda durara da Namo Namo Matha
Apa Sri Lanka, 
Namo Namo Namo Namo Matha. 
Apa Sri Lanka, 
Namo Namo Namo Namo Matha!

Див. також 
 Герб Шрі-Ланки
 Прапор Шрі-Ланки

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info

Національні символи Шрі-Ланки
Шрі-Ланка
Шрі-Ланка
Музика Шрі-Ланки